Карабунар, изписвано още като Кара Бунар или Кара-бунар, означава „черен кладенец“ и може да се отнася за:

 Карабунар, село в община Септември, България;
 Карабунар, село в дем Кукуш, Гърция;
 Карабунар, село в дем Димотика, Гърция;
 Карабунар, село във Вилает Бурса, Турция;
 Карабунар, старото име на град Средец, България;
 Карабунар, старото име на село Кладенчево, България, заличено като селище през 1959 г.;